Вибори в Європарламент в 1994 році пройшли 10-13 червня. Це були перші вибори після об'єднання Німеччини і Маастрихтської угоди.

Результати

Примітки 

1994 у Європі
Вибори 1994
Вибори до Європарламенту
Червень 1994